Пенное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пенное — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Пенное — деревня в Жарковском районе Тверской области.